Турецкая Суперлига 2015/16 () — 58-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Галатасарай».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте Турецкой федерации футбола
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2015/2016
Турция
Спорт в Турции в 2015 году
Спорт в Турции в 2016 году